Mulinum leptactanthum är en flockblommig växtart som beskrevs av Rodolfo Amando Philippi. Mulinum leptactanthum ingår i släktet Mulinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
leptactanthum